|(2501) Лохья (Lohja) || 1942 GD || 14 апреля 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2502) Нуммела (Nummela) || 1943 EO || 3 марта 1943 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2503) Ляонин (Liaoning) || 1965 UB1 || 16 октября 1965 || Нанкин || -
|-
|(2504) Гавиола (Gaviola) || 1967 JO || 6 мая 1967 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско,  Арнольд Клемола
|-
|(2505) Хэбэй (Hebei) || 1975 UJ || 31 октября 1975 || Нанкин || -
|-
|(2506) Пирогов (Pirogov) || 1976 QG1 || 26 августа 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2507) Бобоне (Bobone) || 1976 WB1 || 18 ноября 1976 || Сан-Хуан || -
|-
|(2508) Алупка (Alupka) || 1977 ET1 || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2509) Чукотка (Chukotka) || 1977 NG || 14 июля 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2510) Шаньдун (Shandong) || 1979 TH || 10 октября 1979 || Нанкин || -
|-
|(2511) Паттерсон (Patterson) || 1980 LM || 11 июня 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2512) Тавастия (Tavastia) || 1940 GG || 3 апреля 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2513) Баетсле (Baetslé) || 1950 SH || 19 сентября 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2514) Тайюань (Taiyuan) || 1964 TA1 || 8 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(2515) Ганьсу (Gansu) || 1964 TX1 || 9 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(2516) Роман (Roman) || 1964 VY || 6 ноября 1964 || Бруклин || IAP
|-
|(2517) Орма (Orma) || 1968 SB || 28 сентября 1968 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2518) Рутлант (Rutllant) || 1974 FG || 22 марта 1974 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
|(2519) Аннагерман (Annagerman) || 1975 VD2 || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2520) Новороссийск (Novorossijsk) || 1976 QF1 || 26 августа 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2521) Хайди (Heidi) || 1979 DK || 28 февраля 1979 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2522) Триглав (Triglav) || 1980 PP || 6 августа 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2523) Рыба (Ryba) || 1980 PV || 6 августа 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2524) Будовициум (Budovicium) || 1981 QB1 || 28 августа 1981 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2525) О'Стен (O’Steen) || 1981 VG || 2 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(2526) Элисари (Alisary) || 1979 KX || 19 мая 1979 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2527) Грегори (Gregory) || 1981 RE || 3 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2528) Молер (Mohler) || 1953 TF1 || 8 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(2529) Рокуэлл Кент (Rockwell Kent) || 1977 QL2 || 21 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2530) Шипка (Shipka) || 1978 NC3 || 9 июля 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2531) Кембридж (Cambridge) || 1980 LD || 11 июня 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2532) Суттон (Sutton) || 1980 TU5 || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2533) Фехтиг (Fechtig) || A905 VA || 3 ноября 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(2534) Хаузеау (Houzeau) || 1931 VD || 2 ноября 1931 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(2535) Хяменлинна (Hämeenlinna) || 1939 DH || 17 февраля 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2536) Козырев (Kozyrev) || 1939 PJ || 15 августа 1939 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(2537) Гилмор (Gilmore) || 1951 RL || 4 сентября 1951 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2538) Вандерлинден (Vanderlinden) || 1954 UD || 30 октября 1954 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2539) Нанси (Ningxia) || 1964 TS2 || 8 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(2540) Блок (Blok) || 1971 TH2 || 13 октября 1971 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2541) Эдебоно (Edebono) || 1973 DE || 27 февраля 1973 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2542) Кальпурния (Calpurnia) || 1980 CF || 11 февраля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2543) Мачадо (Machado) || 1980 LJ || 1 июня 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(2544) Губарев (Gubarev) || 1980 PS || 6 августа 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2545) Вербист (Verbiest) || 1933 BB || 26 января 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(2546) Либитина (Libitina) || 1950 FC || 23 марта 1950 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(2547) Хубей (Hubei) || 1964 TC2 || 9 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(2548) Лелуар (Leloir) || 1975 DA || 16 февраля 1975 || Сан-Хуан || -
|-
|(2549) Бейкер (Baker) || 1976 UB || 23 октября 1976 || Гарвард || -
|-
|(2550) Хуасси (Houssay) || 1976 UP20 || 21 октября 1976 || Сан-Хуан || -
|-
|(2551) Декабрина (Decabrina) || 1976 YX1 || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2552) Ремек (Remek) || 1978 SP || 24 сентября 1978 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2553) Вильев (Viljev) || 1979 FS2 || 29 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2554) Скифф (Skiff) || 1980 OB || 17 июля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2555) Томас (Thomas) || 1980 OC || 17 июля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2556) Луиза (Louise) || 1981 CS || 8 февраля 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2557) Патнэм (Putnam) || 1981 SL1 || 26 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф, Н. Томас
|-
|(2558) Вив (Viv) || 1981 SP1 || 26 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2559) Свобода (Svoboda) || 1981 UH || 23 октября 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2560) Зигма (Siegma) || 1932 CW || 14 февраля 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2561) Марголин (Margolin) || 1969 TK2 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2562) Шаляпин (Chaliapin) || 1973 FF1 || 27 марта 1973 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2563) Боярчук (Boyarchuk) || 1977 FZ || 22 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2564) Каяла (Kayala) || 1977 QX || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2565) Гроглер (Grögler) || 1977 TB1 || 12 октября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2566) Киргизия (Kirghizia) || 1979 FR2 || 29 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2567) Эльба (Elba) || 1979 KA || 19 мая 1979 || Ла-Силья || O. Pizarro, G. Pizarro
|-
|(2568) Максутов (Maksutov) || 1980 GH || 13 апреля 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2569) Маделейн (Madeline) || 1980 MA || 18 июня 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2570) Порфиро (Porphyro) || 1980 PG || 6 августа 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2571) Гэйсэй (Geisei) || 1981 UC || 23 октября 1981 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(2572) Анншнелль (Annschnell) || 1950 DL || 17 февраля 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2573) Ханну Олави (Hannu Olavi) || 1953 EN || 10 марта 1953 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(2574) Ладога (Ladoga) || 1968 UP || 22 октября 1968 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2575) Болгария (Bulgaria) || 1970 PL || 4 августа 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2576) Есенин (Yesenin) || 1974 QL || 17 августа 1974 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2577) Литва (Litva) || 1975 EE3 || 12 марта 1975 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2578) Сент-Экзюпери (Saint-Exupéry) || 1975 VW3 || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2579) Спартак (Spartacus) || 1977 PA2 || 14 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2580) Смилевския (Smilevskia) || 1977 QP4 || 18 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2581) Радегаст (Radegast) || 1980 VX || 11 ноября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2582) Харимая-Баси (Harimaya-Bashi) || 1981 SA || 26 сентября 1981 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(2583) Фатьянов (Fatyanov) || 1975 XA3 || 3 декабря 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2584) Туркмения (Turkmenia) || 1979 FG2 || 23 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2585) Ирпедина (Irpedina) || 1979 OJ15 || 21 июля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2586) Мэтсон (Matson) || 1980 LO || 11 июня 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2587) Гарднер (Gardner) || 1980 OH || 17 июля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2588) Флавия (Flavia) || 1981 VQ || 2 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(2589) Дэниел (Daniel) || 1979 QU2 || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
|(2590) Моран (Mourão) || 1980 KJ || 22 мая 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(2591) Дворецкий (Dworetsky) || 1949 PS || 2 августа 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2592) Хунань (Hunan) || 1966 BW || 30 января 1966 || Нанкин || -
|-
|(2593) Бурятия (Buryatia) || 1976 GB8 || 2 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2594) Акамант (Acamas) || 1978 TB || 4 октября 1978 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(2595) Гудиашвили (Gudiachvili) || 1979 KL || 19 мая 1979 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2596) Вайну Баппу (Vainu Bappu) || 1979 KN || 19 мая 1979 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2597) Артур (Arthur) || 1980 PN || 8 августа 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2598) Мерлин (Merlin) || 1980 RY || 7 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2599) Весели (Veselí) || 1980 SO || 29 сентября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2600) Лумме (Lumme) || 1980 VP || 9 ноября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|}